Wasenmühle ist der Ortsname von

 Wasenmühle (Bad Windsheim), Ortsteil der Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wasenmühle (Gebsattel), Ortsteil der Gemeinde Gebsattel, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wasenmühle (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Wasenmühle (Neustadt an der Aisch), Wohnplatz der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wasenmühle (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern